Gérald ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Gérald (1929–2015), französischer Komponist und Liedertexter
 Jim Gérald (1889–1958), französischer Schauspieler
 Pierre Gérald (1906–2012), französischer Schauspieler